Grote populierenboktor
 Kleine populierenboktor